Конт ():

Топоним 
 Конт — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Конт — коммуна в департаменте Па-де-Кале (Франция).

Фамилия 
 Конт, Огюст (1798—1857) — французский социолог и философ.
 Конт, Пьер-Шарль (1823—1895) — французский художник.
  (род. 1972) — иранский математик.
 Конт-Спонвиль, Андре (род. 1952) — французский философ.